Kleiter ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Kleiter (* 1980), Tochter von Klaus Kleiter, Opernsängerin
 Klaus Kleiter (* 1944), deutscher Hockey-Bundestrainer

Siehe auch: Gleiter